Bali es una provincia insular de Indonesia, pero también puede referirse a:

Lugares

En África 
 Bali, una ciudad en la región del Noroeste, Camerún.
 Bale o Bali, una región en el sureste de Etiopía.
 Bali, una localidad en el estado de Taraba, Nigeria.

En Asia
 Bali, un distrito de la ciudad de Nueva Taipéi en la República de China (Taiwán).
 Bali, una ciudad en el estado indio de Rajastán.
 el mar de Bali, al norte de la isla de Bali.
 el estrecho de Bali, entre las islas indonesias de Bali y Java.

Otros 
 Bali, un pueblo en la isla de Creta, Grecia.
 Gran Hotel Bali, un rascacielos en Alicante, España.

Hinduismo e India 
 Bali, un rey mitológico de la India

Además
 (770) Bali, un asteroide.
 Bali, una película italiana de 1970 protagonizada por Laura Antonelli.
 Bali, una serie animada franco-canadiense de 2005–2006.
 el idioma de Bali, una lengua de Indonesia.
 el USS Bali, un carguero holandés confiscado por Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.